Дзингаре́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзингарелли, Итало (1930—2000) — итальянский кинопродюсер и режиссёр.
 Дзингарелли, Никола (1860—1935) — итальянский филолог и литературовед, автор одного из самых известных словарей итальянского языка. 
 Дзингарелли, Николо Антонио (1752—1837) — итальянский композитор.